George Barlow (navigateur) (1674-1720), navigateur britannique
 George Barlow (1er baronnet) (1763-1846), gouverneur général des Indes
 George W. Barlow (1929-2007), zoologiste américain
 George Barlow (écrivain) (1936-), écrivain